Caio Calpúrnio Pisão (pretor em 211 a.C.) — pretor em 211 a.C. e o primeiro membro da família com este nome
 Caio Calpúrnio Pisão (cônsul em 180 a.C.) — cônsul em 180 a.C., filho do anterior
 Caio Calpúrnio Pisão (cônsul em 67 a.C.) — cônsul em 67 a.C.
 Caio Calpúrnio Pisão — senador romano no período imperial, famoso por conspirar contra Nero
 Caio Calpúrnio Pisão (cônsul em 97) — cônsul sufecto em 97. É possível que seu prenome tenha sido Lúcio.
 Caio Calpúrnio Pisão (cônsul em 111) — cônsul em 111

Desambiguações de antropônimos